BSSR steht für:
 Belarussische Sozialistische Sowjetrepublik, eine Unionsrepublik innerhalb der Sowjetunion

BS-SR steht für:
 San Salvador (Bahamas), ISO-3166-2-Code des Distriktes auf den Bahamas
 Rum Cay, ISO-3166-2-Code des Distriktes auf den Bahamas

BSSR